Ein Vorzeichen ist 

 ein Anzeichen, das auf etwas Künftiges hindeutet, siehe Omen
 in der Mathematik oder Programmierung ein einer Zahl vorangestelltes Zeichen, siehe Vorzeichen (Zahl)
 in der Kombinatorik die Parität einer Permutation, siehe Vorzeichen (Permutation)
 in der Musik ein Versetzungszeichen, im Notensystem direkt bei dem Schlüssel stehend, siehe Vorzeichen (Musik)
 in der chemischen Nomenklatur ein beschreibender Namenszusatz, siehe Deskriptor (Chemie)
 ein alter Begriff für die Vorhalle eines Kircheneingangs, siehe Vorzeichen (Architektur)

Siehe auch:
 Vorzeichenbehaftete Permutationsmatrix
 Vorzeichenfunktion (Signumfunktion)
 Vorzeichenregel, siehe Positive und negative Zahlen
 Vorzeichentest (Zeichentest)
 Vorzeichenwechsel